MTT of Mtt kan betrekking hebben op:
Multi Troop Transport, een voertuig uit Star Wars
Marine Turbine Technologies, een merk van motorfietsen
dimethylthiazolyldifenyltetrazoliumzout, een tetrazol.